Arna-Bjørnar Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 2000. Sua sede fica em Bergen.

Clubes de futebol fundados em 2000
Clubes de futebol da Noruega